Плиска може да значи:

 Плиска (град), назив главног града Првог бугарског царства као и малог оближног града у Шуменској области
 Плиске (породица) (), породица птица
 Плиске (род) (), род птица из породице плиски са врстама:
 Бела плиска ()
 Жута плиска ()
 Планинска плиска ()